Batura ist der Familienname:
 Barys Batura (* 1947), weißrussischer Politiker
 Waleri Batura (* 1970), Radrennfahrer für das Vereinte Team

Batura bezeichnet:
 einen Berg im Karakorum (sowie seine Nebengipfel), siehe Batura Sar
 eine Gebirgskette im Karakorum, siehe Batura Muztagh

siehe auch: Bhatura